La peste puede hacer referencia a:

 La peste, novela de Albert Camus.
 La peste, película de 1993.
 La peste, serie de televisión dirigida por Alberto Rodríguez.